Autlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Autlán de Navarro (kommunhuvudort), Jalisco, 
 Aután, ort, Nayarit, San Blas,